Дарока () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 51,91 км². Население — 2300 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Город расположен в долине реки Хилока, относящейся к бассейну Эбро. Через город проходит  (Сагунто — Бургос).

История 
В I тысячелетии  на месте города находилось кельтиберское селение Дарек. В период римского владычества называлось Агирия; римляне построили здесь сильную крепость для защиты проходившей через селение дороги, соединявшей Сарагосу и Валенсию. При арабах селение получило название Калат-Дараука.

В 1120 году селение было завоёвано арагонским королём Альфонсо I Воителем. В XIV веке, во время войны Арагона с Кастилией (1356—1366), Дарока выдержала осаду войск Педро I Кастильского, после чего арагонский король Педро IV Церемонный 26 апреля 1366 года предоставил ей статус города. В 1479 году вступление Фердинанда II, женатого на королеве Кастилии Изабелле I, на престол Арагона положило начало единому королевству Испания, в составе которого оказалась Дарока.

В июне 1808 года в Дароку вошли войска Наполеона, уничтожившие бо́льшую часть доминиканского монастыря; позже в городе французы разместили постоянный гарнизон. В августе 1813 года Дарока была освобождена от французских оккупантов.

В начале XX века, после открытия железной дороги между Теруэлем и Калатаюдом, город испытал значительный экономический подъём. Позднее начались серьёзные экономические и финансовые трудности, приведшие к промышленному спаду. В настоящее время предпринимаются усилия по оживлению торговли и туризма.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Daroca datos básicos
 Comarcas de Daroca y Calamocha
 Ficha de la población
 Página semioficial

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы